Cimérios — povo que teria vivido na Antiguidade na região do Cáucaso
Língua ciméria — idioma falado por este povo
Ciméria (poema) — poema de Robert E. Howard
Ciméria (Conan) — terra de origem de Conan, o Bárbaro, principal personagem do escritor americano Robert E. Howard

Desambiguações de aeronaves
Desambiguações de história